Amphoe Lam Plai Mat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Khu Mueang, Mueang Buri Ram, Chamni und Nong Hong der Provinz Buri Ram, sowie die Amphoe Huai Thalaeng, Chum Phuang und Lam Thamenchai in der Provinz Nakhon Ratchasima.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Lam Plai Mat ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 216 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Thamen Chai (Thai: )
 Lam Plai Mat (Thai: )

Außerdem gibt es 15 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nong Khu (Thai: )
 Salaeng Phan (Thai: )
 Thamen Chai (Thai: )
 Talat Pho (Thai: )
 Nong Kathing (Thai: )
 Khok Klang (Thai: )
 Khok Sa-at (Thai: )
 Mueang Faek (Thai: )
 Ban Yang (Thai: )
 Phathairin (Thai: )
 Khok Lam (Thai: )
 Hin Khon (Thai: )
 Nong Bua Khok (Thai: )
 Bu Pho (Thai: )
 Nong Don (Thai: )

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Lam Plai Mat bei amphoe.com (Thai)

Einzelnachweise 

Lam Plai Mat